Erzsébet szász–altenburgi hercegnő: a Szász–Altenburgi-házban két hercegnő viselte ezt a nevet:

 Erzsébet Paulina hercegnő (1826–1896), I. József szász–altenburgi herceg leánya, házassága révén Oldenburg nagyhercegnéje
 Erzsébet Auguszta hercegnő (1865–1925), Móric szász–altenburgi herceg leánya, házassága révén „Jelizaveta Mavrikijevna” néven orosz nagyhercegné.